State House steht für die folgenden Einrichtungen und Gebäude:

 State House (Gambia), Amtssitz des Präsidenten in Gambia
 State House (Kenia), Amtssitz des Präsidenten in Kenia
 State House (Namibia), Amtssitz des Präsidenten und der Regierung, Wohnsitz des Präsidenten in Namibia
 State House (Sambia), Amtssitz und Wohnort des Präsidenten in Sambia
 State House (Seychellen), Amtssitz des Präsidenten der Seychellen
 State House (Sierra Leone), Amtssitz des Präsidenten und der Regierung in Sierra Leone
 State House (Simbabwe), Amtssitz und Wohnort des Präsidenten in Simbabwe
 State House (Tansania), Amtssitz des Präsidenten in Tansania
 State House (Uganda), Amtssitz des Präsidenten in Uganda

State House steht für:
 das Capitol in mehreren US-amerikanischen Bundesstaaten, siehe Liste der Capitols in den Vereinigten Staaten